Karlinsky ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hans Karlinsky (1872–1945), österreichischer Landschafts- und Porträtmaler
 Elisabeth Karlinsky (1904–1994), österreichisch-dänische Malerin